Supercupa Europei este o competiție fotbalistică anuală disputată între câștigătorii Ligii Campionilor UEFA și ai UEFA Europa League. Competiția a fost înființată în 1972, și de la fondarea sa până în 1999 ea contrapunea câștigătoarea Ligii Campionilor UEFA și a Cupei Cupelor UEFA. Ultima ediție în acest format a fost Supercupa Europei 1999 între Lazio și Manchester United, pe care Lazio a câștigat cu 1-0. Concursul a fost inițial jucat în format tur-retur, la stadionul fiecărui club participant. Începând cu 1998, finala s-a jucat într-un singur meci, pe stadion neutru, Stade Louis II în Monaco. Din 2013, competiția părăsește Monaco și are loc în fiece an pe diferite stadioane din Europa.

Ediții

Legendă

Coloana "An" se referă la anul ediției Supercupei, și legătura duce către articolul despre acel meci.
Finalele în dublă manșă sunt listate în ordinea în care s-au jucat.

Finale

Performanțe

După club

După țară

După metoda calificării

(*): Numită Cupa Cmapionilor Europeni din 1956 până în 1992
(**): Unită cu Cupa UEFA în 1999, dar ultimile câștigătoare sunt păstrate separat;
(***): Numită Cupa UEFA între 1971 și 2009

Vezi și 
Lista antrenorilor care au câștigat Supercupa Europei

Note 
A.  The 1972 final is not recognised by UEFA as an official title.

B.  Took place in January 1974 rather than at the start of the season, as it has been thereafter.

C.  Competition was abandoned because Bayern München and FC Magdeburg could not find a mutually convenient date for the match.

D.  Competition was not played because Liverpool could not find a suitable date to play Dinamo Tbilisi due to fixture congestion.

E.   One match was played in 1984 by agreement between Liverpool and Juventus managers due to both clubs experiencing fixture congestion.

F.  Competition was abandoned as Everton could not play, due to a ban on English clubs' participation in European football competitions.

G.  Due to political circumstances, Steaua București and Dynamo Kyiv agreed to contest the 1986 competition on a one-off basis.

H.  One match was played in 1991 due to political circumstances in former Yugoslavia.

I.  European champions Marseille were suspended due to a bribery scandal, so Milan took their place as runner-up in the European Cup.

J.  Score was 1–1 after 90 minutes and 2–2 after extra time. Bayern München won the penalty shoot-out 5–4.

Referințe 

Generale

Specifice

Legături externe
 Supercupa Europei (istorie)

Supercupa Europei
Liste despre fotbal